Die K5 League Seoul 2021 war die dritte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 4. April und endete am 31. Oktober. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele. Vorjahresstaffelmeister ist der FC Together.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Seoul 2021 auf joinkfa.com (koreanisch)

2021
Fußballsaison 2021